Barry Andrews – musicista britannico
Barry Andrews – politico irlandese